45-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 45-я пехотная дивизия (Российская империя).
 45-я стрелковая Волынская Краснознамённая дивизия (СССР, 1919—1932 и 1935—1943).
 45-я стрелковая Печенгская Краснознамённая дивизия (СССР).
 45-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР).
 45-я пехотная дивизия (вермахт), она же 45-я пехотная дивизия народного ополчения.
 45-я пехотная дивизия (США).
 .

Танковые дивизии 
 45-я танковая дивизия (СССР) (март-сентябрь 1941 г.).
 45-я гвардейская учебная танковая Ровенская дивизия (СССР) (1965—1985).
 45-я танковая дивизия «Клаузевиц» (Третий рейх).

Кавалерийские дивизии 
 45-я кавалерийская дивизия (СССР).

Авиадивизии 
 45-я авиационная Гомельская дивизия дальнего действия, впоследствии 45-я бомбардировочная (тяжёлая бомбардировочная) авиационная Гомельская дивизия (СССР).
 45-я смешанная авиационная дивизия (СССР).
 .